Smiths bezeichnet:

Ein britisches Schiffbauunternehmen, siehe Smiths Dock Company
Eine britische Musikgruppe, siehe The Smiths

Smiths ist der Familienname folgender Personen:
 Wilhelm Smiths (1847–1925), Ehrenamtmann und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Smiths Bench, Erhebung im Viktorialand, Antarktika
 Smiths Grove District, ein historisches Distrikt des NRHP im US-Bundesstaat Kentucky